Státní reformovaná strana (nizozemsky Staatkundig Gereformeerde Partij; zkráceně SGP) je ortodoxní protestantská politická strana v Nizozemsku, nejstarší z malých kalvinstických stran země, respektive všech současných politických subjektů. Slovo reformní v názvu nemá politický význam, ale je synonymem pro kalvinismus. Od svého založení v roce 1918 byla strana vždy v opozici.

Historie 
Založena byla 24. dubna 1918 několika konzervativními členy tehdy existující Antirevoluční strany, od níž se odštěpila. Nově vzniklá silně konzervativní strana našla podporu výhradně u reprezentantů nizozemské reformované církve. Její volební zisky se po celou dobu pohybovaly na úrovni 2 % hlasů, ke změně výsledků nedošlo ani v období po roce 1967, kdy se projevily změny oslabením konsocialismu.

Volební výsledky 
Legenda
 Rok – rok
 SR – počet zvolených poslanců do Sněmovny reprezentantů (dolní komory)
 S – počet zvolených senátorů do Senátu (horní komory)
 EP – počet zvolených poslanců do Evropského parlamentu
 SP – počet zvolených poslanců do Provinčních stavů
 Šéf p. klubu – předseda poslaneckého klubu strany, má silné postavení díky nizozemskému politickému systému
 Šéf strany – předseda strany CHU
 Členstvo – počet členů strany CHU

Parlament

Členové ve Sněmovně reprezentantů 
Po parlamentních volbách 2012 strana získala 3 mandáty.
 Kees van der Staaij
 Roelof Bisschop
 Elbert Dijkgraaf

Členové v Senátu 
Po senátních volbách v roce 2011 má strana 1 mandát:
 Gerrit Holdijk

Místní a provinční úroveň

Vláda v provinciích 
Strana se podílí na vládě v nizozemské provincii Zeeland, kde je se ziskem více než 10 % hlasů nejsilnějším politickým subjektem. v provinčním zastupitelstvu má 14 mandátů.

Místní úroveň 
Strana obsadila 5 křesel starostů ze 414 možných

Evropský parlament 
V Evropském parlamentu měla strana v letech 1984–1997 jednoho poslance Leena van der Waala, od roku 1999 do současnosti (2010) je zvoleným poslancem Bas Belder. Ve volbách do EP 2004 strana vytvořila jednu parlamentní stranu s další nizozemskou stranou ChristenUnie, nazvanou ChristenUnie-SGP. Ta se stala členem strany politické skupiny Nezávislost / Demokracie v Evropském parlamentu. V letech 2009 2009 byla členem skupiny Evropa svobody a demokracie (EFD), po volbách do EP 2014 je strana ve skupině Evropských konzervativců a reformistů.

 Bas Belder, poslanec EP

Odkazy

Reference

Literatura 
 Říchová, B. et al: Komparace politických systémů I. VŠE, Fakulta mezinárodních vztahů, 2. vydání, 1999.

Související články 
 Nizozemsko
 Stranický systém Nizozemska
 Politický systém Nizozemska
 Volební systém Nizozemska
 Nizozemské království

Externí odkazy 
 
 Oficiální stránky SGP

Politické strany v Nizozemsku
Politické strany založené roku 1918